Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2002 среди молодёжных команд проходил в городах Пардубице и Градец Кралове, Чехия с 25 декабря 2001 года по 4 января 2002 года. В финале турнира встречались сборные Канады и России. Победителем стали россияне, обыгравшие канадцев со счётом 5:4.

Лучший вратарь – Кари Лехтонен (Финляндия), лучший защитник – Игорь Князев (Россия) лучший нападающий − Майк Каммаллери (Канада).

Лучшим по системе «гол+пас» с результатом 11 очков стал Майк Каммаллери (Канада).

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Финальный раунд

Матч за 9 место

Четвертьфиналы

Матчи за 5-8 места

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Ссылки 
 Официальные результаты и статистика. Архив.
 Хоккейные архивы
 

2002
М
Спорт в Пардубице
Спорт в Градец-Кралове